Собор Святого Людовика (, ) — кафедральный собор на территории Французского квартала Нового Орлеана у площади Джексона, резиденция архиепископа Новоорлеанского.

На месте современного собора находились три церкви. Первая, деревянная, была построена в 1718 году. В 1725—1727 гг на этом месте была построена новая церковь из кирпича и дерева, но она была уничтожена городским пожаром 1788 года. В 1789—1794 гг была построена третья церковь, которой в 1793 году, ещё во время строительства был присвоен статус кафедрального собора. В 1819 году была построена центральная башня — колокольня с часами. К 1850 году здание собора было расширено и сохранило лишь некоторые черты 1790-х гг.

В 1964 году собор стал базиликой, а в 1987 году его посетил Папа Римский Иоанн Павел II. Ураган «Катрина» 2005 года нанёс собору ущерб.

Галерея

См. также 
 Кабильдо (Новый Орлеан)

Ссылки 

 The Saint Louis Cathedral: New Orleans Louisiana — сайт Собора Святого Людовика в Новом Орлеане.

Примечания 

Храмы, заложенные в 1789 году
Храмы, построенные в 1794 году
Здания и сооружения, построенные в 1794 году в США
Новый Орлеан
Католические храмы США
Храмы Нового Орлеана
Новый Орлеан